Mistrzostwa świata w boksie 1989 odbywały się w dniach 17 września - 1 października 1989 roku w kompleksie sportowym „Olimpijskij” w Moskwie (ZSRR).

Rezultaty

Medaliści

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Rezultaty

1989 w boksie
Mistrzostwa świata w boksie
Zawody sportowe w Moskwie